Ирменгарда () — женское имя, распространённоё в Средние века.

Варианты написания: Ирмингарда (Irmingarda), Ирмгард (Irmgard), Эрменгарда (Ermengarda), Эрмингарда (Ermingarda). 

Наиболее известные носительницы этого имени:
 Ирменгарда из Хеспенгау (778—818) — 1-я жена императора Запада Людовика I Благочестивого
 Ирменгарда Турская (ум. 851) — жена императора Запада Лотаря I
 Ирменгарда Германская (827—864) — дочь императора Запада Лотаря I, жена графа Маасгау Гизельберта
 Ирменгарда из Шимси (ум. 866) — святая, дочь короля Восточно-франкского королевства Людовика II Немецкого
 Ирменгарда Итальянская (ок. 855—896) — жена короля Бозона Провансского
 Ирменгарда Тосканская (первая половина X века) — жена маркграфа Адальберта I Тосканского
 Ирменгарда Верденская (ок. 975—1042) — жена графа Оттона фон Гаммерштейна
 Ирменгарда Анжуйская (ум. 1076) — жена графа Фулько III Анжуйского
 Ирменгарда Тоннерская (1032—1083) — жена графа Вильгельма I Неверского
 Ирменгарда Кёльнская (ум. 1082/1089) — святая
 Ирменгарда (ум. 1101) — дочь баварского пфальцграфа Куно I фон Ротт
 Ирменгарда Мэнская (ум. 1126) — жена графа Фулько V Анжуйского
 Ирменгарда Анжуйская (1067—1146) — дочь графа Фулько IV Анжуйского
 Ирменгарда Неверская (XI век) — дочь графа Рено Неверского
 Ирменгарда Нарбонская (1127/1129 — 1196/1197) — виконтесса Нарбона (1134—1192)
 Ирменгарда де Бомон (ок. 1170—1233) — жена короля Вильгельма I Шотландского
 Ирменгарда Рейнская (ок. 1200—1260) — жена маркграфа Германа V Баденского
 Ирменгарда Бергская (1255—1294) — жена графа Эбергарда I фон дер Марк
 Ирменгарда Баварская (1923—2010) — жена принца Людвига Карла Марии Баварского
 Эрменгарда (1127 или 1129—1197) — виконтесса Нарбонна в 1134—1192 годах
 Эрменгарда Каркассонская (ум. 1099/1101) — графиня Каркассона с 1082 (правила совместно с сыном)
 Литературные персонажи
 Ирмгард Бэйти — героиня романа Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

 В астрономии
 (591) Ирмгард — астероид, открытый в 1906 году.